Partit dels Treballadors de Bèlgica, partit polític de Bèlgica
 Partit dels Treballadors Búlgars, partit polític històric de Bulgària, antecessor del Partit Comunista Búlgar
 Partit Laborista Brasiler (del seu nom en portuguès Partido Trabalhista Brasileiro), partit polític del Brasil
 Portland Trail Blazers, club de bàsquet amb seu a Portland (Estats Units)
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt agència estatal de metrologia d'Alemanya